Niemcy:
 Regierungsbezirk Posen – rejencja w latach 1815-1920
 Regierungsbezirk Posen – rejencja w latach 1939-1945

Zobacz też:
 Posen